Obiesta – dieriewnia w obwodzie kurskim (Rosja)
 Obiesta – rzeka w Rosji i  w obwodzie sumskim na Ukrainie